This Is the Life ("questa è la vita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
This Is th' Life  (This Is the Life) – film del 1914 diretto da Henry Otto
This Is the Life – film del 1914 prodotto dalla Essanay
This Is the Life – film del 1914 diretto da Lloyd Ingraham
 Questa è la vita (This Is the Life) – film del 1915 diretto da William Bertram
 This Is the Life – film del 1917 diretto da Raoul Walsh
This Is the Life – del 1920 prodotto dalla Hall Room Boys Photoplays
 Voglio fare il signore (This Is the Life) – film del 1933 diretto da Albert de Courville
 This Is the Life – film del 1935 diretto da Marshall Neilan
 This Is the Life – film del 1944 diretto da Felix E. Feist
 This Is the Life – documentario del 2008 diretto da Ava DuVernay

Musica 
 This Is the Life – canzone del musical Golden Boy di Lee Adams e Charles Strouse
 This Is the Life – canzone del musical Love Life di Kurt Weill e Alan Jay Lerner
 This Is the Life – singolo di "Weird Al" Yankovic del 1984
 This Is the Life – traccia dell'album Time's Up dei Living Colour del 1990
 This Is the Life – album di Duane Steele del 1997
 This Is the Life – traccia dell'album The Dismemberment Plan Is Terrified dei The Dismemberment Plan del 1997
 This Is the Life – album delle Farmer's Daughter del 1998
 This Is the Life – traccia dell'album Tomorrow Hit Today dei Mudhoney del 1998
 This Is the Life – traccia dell'album Novakane degli Outlawz del 2001
 This Is the Life – album di Ricky Ross del 2002
 This Is the Life – traccia dell'album Hannah Montana del 2006
 This Is the Life – album di Amy Macdonald del 2007
 This Is the Life – singolo di Amy Macdonald tratto dall'album omonimo

Televisione 
 This Is the Life – serie televisiva statunitense degli anni 1950 e anni 1960